Kruckenberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Kruckenberg (Wiesent), Ortsteil von Wiesent in Bayern
 Kruckenberg (Gemeinde Ried), Hügel und Ortslage von Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Kruckenberg (Gemeinden Deutschlandsberg, Schwanberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Deutschlandsberg und Ortschaft von Schwanberg, beide Bez. Deutschlandsberg, Steiermark 

Kruckenberg heißen die folgende Maschinen:

  DR 137 155 Triebwagen, auch Kruckenberg-Schnelltriebwagen oder Fliegender Silberling genannt.

Kruckenberg ist der Name folgender Personen:

 Franz Kruckenberg (1882–1965), deutscher Maschinenbauingenieur und Eisenbahnkonstrukteur
 Margarethe Francksen-Kruckenberg (1890–1975), deutsche Malerin und Kunstgewerblerin

Siehe auch:
 Krukenberg
 Krückeberg